Die A Grupa 1952 war die 28. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Meister wurde Titelverteidiger ZDNA Sofia.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letzten stiegen in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1952
Fußballsaison 1952